Émile Francqui
Prix Francqui